Липницкий (Липницки; , ) — фамилия. Известные носители:
 
 Липницкий, Борис (1887—1971) — французский фотограф российского происхождения.
 Липницки, Джонатан (род. 1990) — американский киноактёр.
 Липницкий, Исаак Оскарович (1923—1959) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Липницкий, Теодор Михайлович (Тевель Мейлахович; 1895—1967) — советский учёный-гомеопат.



Примечания